Trichothyrium — рід грибів родини Microthyriaceae. Назва вперше опублікована 1889 року.

Класифікація 
До роду Trichothyrium відносять 36 видів:

Примітки

Джерела 
 Spegazzini, C. 1889. Fungi Puiggariani. Pugillus 1. Boletín de la Academia Nacional de Ciencias en Córdoba. 11(4):381-622 - P.555

Роди грибів